Середовка:

Украина

Киевская область 
 Середовка — село, Згуровский район

Харьковская область 
 Середовка — село, Волчанский район